Harry Moger – calciatore inglese, portiere
 Sandy Moger – ex hockeista canadese su ghiaccio
 Thor Möger Pedersen – politico danese